Greubel ist der Familienname folgender Personen:

 Jamie Greubel Poser (* 1983), US-amerikanische Bobsportlerin
 Steffen Greubel (* 1973), deutscher Manager im Handelssektor